Заноги — название населённых пунктов в России:

 Заноги — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Заноги — деревня в Островском районе Псковской области.
 Заноги — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Заноги — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Заноги — деревня в Андреапольском районе Тверской области.